Vörös-lyuk néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Vörös-lyuk, miskolci barlang.
 Vörös-lyuk, vértessomlói barlang.
 Vöröslyuk, a Vörös-lyuk másik neve.
 Vöröslyuk, a Vöröslyuk-barlang másik neve.

Hasonló nevű barlang:
 Vöröslyuk-barlang